Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР (Туркменистана). После независимости - Меджлиса Туркменистана XII созыва (1990 - 1994).

Всего 175 депутатов.

Депутаты, избранные 7.1.1990 и 14.1.1990 
Всего 169 депутатов.

Депутаты, избранные 25.2.1990 
Всего 2 депутата.

Депутаты, избранные 4.3.1990 
Всего 4 депутата.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР - Туркменистана - Меджлиса Туркменистана XII созыва (1990 - 1994)

Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР
Списки:Туркменистан
Списки депутатов